JAMA steht für:
 Japan Automobile Manufacturers Association, japanischer Automobilherstellerverband
 (The) Journal of the American Medical Association, eine medizinische Fachzeitschrift

Jama ist der Name folgender geografischer Objekte:
 Jama (Jenissei), Nebenfluss des Jenissei in Russland
 Jama (Jeruslan), Nebenfluss des Jeruslan in Russland
 Jama (Kranj), Ortsteil von Kranj in Slowenien
 Jama (Kuba), Nebenfluss der Kuba in Russland
 Jama (Ochotskisches Meer), Zufluss des Ochotskischen Meeres in Russland
 Jama (Tschumysch), Nebenfluss des Tschumysch in Russland
 Jama (Kanton), Kanton in der Provinz Manabí, Ecuador
 Jama (Ecuador), Stadt in der Provinz Manabí, Ecuador
 Río Jama, Fluss in Ecuador
 Jama (Susques), Dorf am Paso de Jama im Departamento Susques, Argentinien, an der Grenze zu Chile
 Jama (Tunesien), Ort in Tunesien
 Jama, früherer Name von Kingissepp, Stadt in der Oblast Leningrad, Russland
 Ganina Jama, Ort in der Uralregion, Russland
 Jama Masjid (Delhi), Moschee in Delhi, Indien
 Holocaust-Mahnmal „Jama“ ( Яма für Grube), siehe Ghetto Minsk

Jama ist der Familienname folgender Personen:
 Abdillah Jama, britischer Rollstuhl-Basketballer
 Abdullahi Jama Mohamed (* 2001), somalischer Leichtathlet
 Afdhere Jama (* 1980), somalischer Schriftsteller
 Agnes Jama (1911–1993), niederländische Pianistin und Komponistin
 Jama Ali Jama, somalischer Politiker, Präsident von Puntland
 Osman Jama Ali (* 1941), somalischer Politiker

Siehe auch:
 Jama ka Ndaba († 1781), Herrscher der Zulu in Südafrika
 Yama (Begriffsklärung)
 IAMA

Abkürzung